Heracleum palmatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christian Gottlob Baumgarten. Heracleum palmatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
palmatum